Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo (PUSKK) została zarejestrowana w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie 12 kwietnia 1991 roku na prawach polskiego związku sportowego.

PUSKK przejęła uprawnienia Polskiego Centrum Shorin-Ryu utworzonego w 1981 roku. Obecnie Unia posiada formę prawną związku sportowego i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Zrzesza kluby Shorin-Ryu Karate z terenu całej Polski. Unia jest członkiem World Oshu Kai Dento Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation (Okinawa – Japonia) oraz Polskiej Federacji Karate.

Zarząd PUSKK 
 Prezydent – dr inż. Aleksander Staniszew (Pińczów)
 Wiceprezydent – mgr Grzegorz Czapla (Kielce)
 Sekretarz Generalny – lek. med. Tomasz Zając (Nowy Sącz)
 Członkowie Zarządu : – mgr Jerzy Chrzanowski (Warszawa), – mgr Ireneusz Ziętek (Jaworzno)

Karate w Polsce
Polskie nieoficjalne związki sportowe